У́лица Вуче́тича — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Вучетича (Волгоград)
 Улица Вучетича (Москва)

Украина 
 Улица Вучетича (Донецк)